Појам  може да се односи на:

 Шлезвиг-Холштајн, савезна држава Немачке
 Холштајн (регион), регион у Немачкој
 Грофовија Холштајн,
 Војводство Холштајн, бившу државу,
 Нојштат ин Холштајн, град у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн
 Олденбург ин Холштајн, град у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн